Virtual Distributed Ethernet
 Port lotniczy El Hierro